Plaats in Indonesië
 Pener (Pangkah), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Pener (Taman), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java